Lagurus (L.) (dmuszek) – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 Lagurus Gloger, 1841 – rodzaj gryzonia z rodziny chomikowatych (Cricetidae)